Скандербе́г:

 Скандербег (Георг Кастриоти) — национальный герой Албании.
 Кастриото-Скандербек, Владимир Георгиевич (1820—1879) — русский композитор, князь.
 Скандербег (хребет) — хребет в Албании.
 Великий воин Албании Скандербег — фильм.
 21-я горная дивизия СС «Скандербег» (1-я албанская).
 Скандербег (опера)

См. также 
 Памятник Скандербегу (Тирана)